Анна Владимировна Турчинова (; урожд. Белиба; род. , Днепропетровск) — украинский педагог, супруга бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Кандидат педагогических наук, доцент. Декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова.

Биография 
Анна Турчинова родилась 1 апреля 1970 года в Днепропетровске.

Окончила романо-германский факультет Днепровского университета, аспирантуру Киевского лингвистического университета.

С 1995 года преподаёт английский язык в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. С 2006 года заведует кафедрой иностранных языков.

Нападение 
25 мая 2016 года на Анну Турчинову было совершено нападение. Нападавший Владимир Оленцевич, юрист и житель Донецкой области, угрожал ножом. Ранений нанесено не было, а нападавший был арестован вовремя прибывшими полицейскими.

Оленцевич ждал Турчинову в приёмной, при нём у него были её фотографии, с помощью которых он пытался установить саму личность Турчиновой. Это были фотографии из интернета, на которых у Турчиновой была укороченная причёска. Когда Анна Турчинова с её коллегами зашли в приёмную, Оленцевич накинулся на женщину с похожей прической. Нападавший приставил нож к горлу и кричал «Анна Владимировна, не двигайтесь!». Сама Анна Турчинова стояла рядом. Когда та женщина начала кричать «Я не Анна Владимировна», возникла пауза, в связи с которой охраннику, находившемуся там в помещении, удалось обезвредить и обезоружить Оленцевича. В итоге нападавшего посадили на 8,5 лет.

Отношение к ЛГБТ 
15 июня 2018 года Анна Турчинова заявила, что на Украине нет дискриминации женщин, а представителей ЛГБТ-сообщества назвала «отклонением от нормы», гомосексуальность — болезнью, и семью для ребёнка «идеалом, к которому нужно стремиться». Также она отметила, что нарушений прав женщин на Украине не проявляется. Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец поддержала позицию Анны Турчиновой.

20 июня активисты и представители правозащитных организаций потребовали от ректора Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Виктора Андрущенко уволить Анну Турчинову из-за публичной гомофобии, сославшись на блог Турчиновой «Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей». Также позиция Анны Турчиновой была раскритикована в Министерстве образования и науки Украины.

25 сентября 2018 года Турчинова заявила, что при помощи гендерной идеологии богатейшие семейства мира, а также бизнесмены Джордж Сорос и Билл Гейтс хотят с помощью ООН и евроинститутов разрушить в мире институт семьи. Она также добавила, что здоровье и свобода человека, расширение прав женщин, качественные услуги и репродуктивное здоровье стали «соблазнительными обёртками» в общей стратегии сокращения населения. Турчинова отметила, что страны пытаются ввести в законодательство нормы, согласно которым люди должны сами выбирать себе пол и «имеют право изменять его и своё поведение хоть 100 раз в день», а гей-пропаганда должна стать нормой.

Личная жизнь 

 Муж — Александр Турчинов, бывший председатель Верховной рады Украины, бывший  Президента Украины, секретарь СНБО. Со своей будущей женой Анной познакомился во время работы в обкоме комсомола.
 Сын — Кирилл Турчинов (род. 28 августа 1992, Киев) — активист ОО «Народный фронт молодёжи», в 2014—2016 годах — военнослужащий Национальной гвардии Украины, аспирант Института законодательства Верховной рады Украины. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.
 Отец — Владимир Белиба.
 Мать — Тамара Белиба.
Увлекается фигурным катанием.

Примечания

Ссылки 

  Тимошенко подарувала дружині Турчинова кришталеву вазу
 ДОСЬЕ. Александр Турчинов: восхождение серого кардинала
 Александр Турчинов с супругой и сыном на избирательном участке
 Турчинов «поставив» родинного партнера в ДУСю
  Ukrainian Official's Wife's Anti-LGBT Remarks Cause Public Outrage

Супруги президентов Украины